

Informatica 
 Video Graphics Array – standard analogico per display di computer
 VGA – scheda elettronica del computer che elabora il segnale video

Videogiochi 
 Spike Video Game Awards – cerimonia di presentazione organizzata da Spike TV

Codici 
 VGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vijayawada (India)
 VGA – codice vettore ICAO di Air Vegas

Altro 
 Video Girl Ai – manga di Masakazu Katsura